Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, umanista rinascimentale vissuto nel secolo XV
Giovanni Maria Platina (1455-1500), intarsiatore.
Platina, parte della Staffa, ossicino dell'orecchio medio.
 Platina, nome latino riferito alla città Piadena, in provincia di Cremona
Platina, piano mobile del torchio per la stampa
Platina, lamina che lavora in accordo con gli aghi nei telai per la maglieria
Platina, piastra degli orologi a bilanciere
Platina, comune nello Stato San Paolo in Brasile
Platino, metallo di transizione
Platina, manhwa del 2003 scritto e disegnato da Kim Yeon-joo